Herringhausen ist der Name mehrerer Orte in Deutschland:

 Herringhausen (Bohmte), Ortsteil der Gemeinde Bohmte im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Herringhausen (Enger), Stadtteil von Enger im Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Herringhausen (Herford), Stadtteil von Herford im Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Herringhausen (Lippstadt), Stadtteil von Lippstadt im Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Herringhausen (Meinerzhagen), Stadtteil von Meinerzhagen im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Heringhausen